Romaixki (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Romaixki (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia